Przylasek ist ein polnischer Ortsname:
 Przylasek (Srokowo), untergegangener Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Waldau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Przylasek (Platerówka), Dorf im Powiat Lubański, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Waldeck, Kreis Lauban, Schlesien
 Przylasek (Sławno), nach 1945 auch: Waliszewo, untergegangener Ort im Powiat Sławnieński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Waldheim, Kreis Schlawe, Pommern